Sellheim ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Sellheim (1929–2002), deutscher Jurist im Pressewesen
 Eckart Sellheim (* 1939), deutsch-amerikanischer Pianist
 Isabel Sellheim (1929–2018), deutsche Heimatforscherin
 Hugo Sellheim (1871–1936), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Lina Sellheim (1853–1894), deutsche Kindergärtnerin und Pädagogin
 Max Sellheim (1883–1945), deutscher Politiker (KPD), MdL Preußen und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Rudolf Sellheim (1928–2013), deutscher Orientalist